«Металу́рг-2» — український футбольний клуб з міста Запоріжжя. Домашні матчі проводив на стадіоні «Спартак-ЗІГМУ» (6000 глядачів).

Хронологія назв 
 1998—2003: «Металург-2» (Запоріжжя)
 2003—2004: «Металург-Запоріжжя-2»
 2004—2012: «Металург-2» (Запоріжжя)

Історія 
Футбольний клуб «Металург-2» (Запоріжжя) було засновано 1998 року як фарм-клуб команди вищої ліги «Металург» (Запоріжжя). З моменту свого заснування команда виступала у Другій лізі чемпіонату України (Група Б). Протягом своєї історії двічі ставав бронзовим призером ліги, в 2004 та 2006 роках. Починаючи з сезону 2012/13 років клуб припинив виступи у Другій лізі через фінансові проблеми.

Досягнення 
  Друга ліга чемпіонату України
  Бронзовий призер (2): 2004, 2006

Статистика виступів у національних турнірах 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Див.
! Міс.
! Іг.
! В
! Н
! П
! ЗМ
! ПМ
! О
!Національний кубок
!colspan=2|Європа
!Примітки
|-
|align=center|1998/99
|align=center|3-ій "В"
|align=center|8
|align=center|26
|align=center|11
|align=center|6
|align=center|9
|align=center|30
|align=center|33
|align=center|39
|align=center|Не брала участі
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1999/00
|align=center|3-ій "Б"
|align=center|12
|align=center|26
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|13
|align=center|26
|align=center|39
|align=center|15
|align=center|1/32 фіналу Кубку другої ліги
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2000/01
|align=center|3-ій "Б"
|align=center|4
|align=center|28
|align=center|12
|align=center|5
|align=center|11
|align=center|51
|align=center|38
|align=center|41
|align=center|1/4 фіналу Кубку другої ліги
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2001/02
|align=center|3-ій "Б"
|align=center|13
|align=center|34
|align=center|11
|align=center|15
|align=center|8
|align=center|39
|align=center|40
|align=center|48
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2002/03
|align=center|3-ій "Б"
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|15
|align=center|33
|align=center|44
|align=center|29
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2003/04
|align=center|3-ій "В"
|align=center bgcolor=tan|3
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|5
|align=center|8
|align=center|54
|align=center|31
|align=center|56
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2004/05
|align=center|3-ій "В"
|align=center|13
|align=center|28
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|15
|align=center|27
|align=center|48
|align=center|25
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2005/06
|align=center|3-ій "В"
|align=center bgcolor=tan|3
|align=center|24
|align=center|13
|align=center|4
|align=center|7
|align=center|39
|align=center|24
|align=center|43
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2006/07
|align=center|3-ій "Б"
|align=center|12
|align=center|28
|align=center|9
|align=center|3
|align=center|16
|align=center|26
|align=center|40
|align=center|30
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2007/08
|align=center|3-ій "В"
|align=center|17
|align=center|34
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|21
|align=center|33
|align=center|66
|align=center|25
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2008/09
|align=center|3-ій "В"
|align=center|15
|align=center|34
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|21
|align=center|35
|align=center|68
|align=center|31
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2009/10
|align=center|3-ій "В"
|align=center|14
|align=center|26
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|22
|align=center|18
|align=center|66
|align=center|10
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2010/11
|align=center|3-ій "В"
|align=center|10
|align=center|22
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|13
|align=center|18
|align=center|43
|align=center|19
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2011/12
|align=center|3-ій "В"
|align=center|12
|align=center|26
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|43
|align=center|18
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|}

Відомі гравці 
  Альберт Зінченко
  Єгор Попович
  Роман Худченко

Див. також 

 Металург (Запоріжжя)
 Список футбольних команд України

Примітки

Посилання 
 Профіль клубу на сайті soccerway.com
 Профіль клубу на сайті transfermarkt.ru

Футбольні клуби Запорізької області
Спортивні клуби Запоріжжя
Металург (Запоріжжя)